Безголо́вка — река в России, в Кабанском районе Бурятии. Впадает в озеро Байкал в восточной части посёлка Танхой. Длина — 12 км. Высота устья — 456 м над уровнем моря.

Описание 
Безголовка является бурной горной рекой, берущей своё начало в горной системе Хамар-Дабан. Бежит с юга на север. Питание реки происходит за счет ледников на горах и мелких притоков. Первые 2—3 км река проходит бурно, после скорость немного падает и вплоть до устья остается неизменной. Ширина реки колеблется от 5 до 10 м.

Над рекой есть 3 моста:
 Железнодорожный мост Транссибирской магистрали расположен в 360 м от устья;
 Автомобильный мост федеральной магистрали  «Байкал», в 650 м от устья;
 Пешеходный.

Название 
Название происходит от русского слова «безголовый» — по рассказам местных жителей в этой реке нашли неизвестный труп без головы.

Примечания

Литература 
 

Реки, впадающие в Байкал
Реки Кабанского района